Wiśniowiec (ukr. Вишнівець) – miasto ukraińskie leżące w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim
 Wiśniowiec (biał. Гавязна (Вішнявец)) – wieś na Białorusi, dawne miasteczko, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim
 Wiśniowiec (biał. Вішнявец) – dzielnica Grodna na Białorusi.